Fourquet es un apellido de origen francés y puede designar a :
 Antoine Fourquet (1872-1948), arzobispo de Guangzhou (Cantón) ;
 Michel Fourquet (1914-1992), general francés ;
 Jean Fourquet (1899-2001), lingüista y germanista francés ;
 François Fourquet profesor de Economía ;
 Jeanne Fourquet (1454-?), conocida bajo el nombre de Jeanne Hachette, figura emblemática de la resistencia francesa frente a Carlos el Temerario.

Fourquet puede igualmente designar :
 Fourquet, una pala perforada utilizada en cervecería.